Fontana steht für:
 Fontana (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Fontana Records, Musiklabel
 Fontana (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Fontana Pietro, italienischer Zulieferer der Automobilindustrie
 Fontana (Mondkrater)
 Fontana (Marskrater)
 mehrere italienische Karosseriebauunternehmen:
 Carrozzeria Baldassarre Fontana
 Carrozzeria Paolo Fontana
 Fontana Pietro
 Carrozzeria Fontana, Pietroboni & C.

Orte:
 Fontana (Chaco), Gemeinde in der Provinz Chaco in Argentinien
 Fontana (Malta), Verwaltungseinheit in Malta

Orte in der Schweiz:
 Fontana GR, Ortschaft in der Gemeinde Tarasp, Kanton Graubünden
 Fontana (Airolo), Ortschaft in der Gemeinde Airolo, Kanton Tessin
 Fontana (Biasca), Ortschaft im Val Pontirone, Gemeinde Biasca, Kanton Tessin
 Fontana (Cavergno), Ortschaft in der Gemeinde Cavergno, Kanton Tessin
 Fontana (Meride), Ort in der Gemeinde Meride, Kanton Tessin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fontana (Kalifornien), bekannt durch den Auto Club Speedway
 Fontana (Kansas)
 Fontana (Pennsylvania)
 Fontana (Wisconsin)
 Fontana Village

Siehe auch:
 Villa Fontana
 Fontane